Гуадалупе-Маунтинс ()ː

 Гуадалупе-Маунтинс — горных хребет в штатах Техас и Нью-Мексико (США)
 Гуадалупе-Маунтинс — горных хребет на границе Нью-Мехико, Аризоны (США) и Соноры (Мексика)
 Гуадалупе-Маунтинс — национальный парк в штате Техас (США)